Чемпіонат чехословацького футбольного союзу 1922 - п'ятий розіграш чемпіонату Чехословаччини. Змагання проводились у регіональних лігах. Вдруге з часу створення Чехословаччини був проведений турнір для переможців регіональних ліг. Переможцем змагань у найсильнішій Середньочеській лізі четвертий раз поспіль стала празька «Спарта», причому третій рік поспіль команда здобула титул, не втративши жодного очка. У загальнонаціональному турнірі «Спарта» одразу була введена до фіналу, де здобула впевнену перемогу з рахунком 7:0 над клубом «Градець Кралове».

Середньочеська ліга

Матчі 

19.03
 Славія (Прага) — Метеор Виногради — 4:0 (Чапек-3, Новак)
 Спарта (Прага) — Спарта (Кладно) — 2:1 (Пілат-2 — ?)
 Нусельський СК — Вікторія (Жижков) — 1:0 (О.Гоке)
 Чехія Карлін — Крочеглави — 5:2

1.04
 Спарта (Прага) — Чехія Карлін — 7:0
 Уніон — Вікторія — 2:0

2.04
 Метеор-VIII — Вршовіце — 3:1
 Нусельський СК — Спарта (Кладно) — 3:2
 Кладно — Метеор Виногради — 3:0

9.04
 Спарта (Прага) — Метеор Виногради — 3:1 (Червений, Седлачек, Беднаржик — Бошек)
 Вршовіце — Нусельський СК — 2:0 (Кніжек, Віммер)
 ЧАФК — Спарта (Коширже) — 2:2
 Чехія Карлін — Крочеглави — 4:0
 Вікторія — Кладно — 2:1
 Спарта (Кладно) — Метеор-VIII (Прага) — 2:1

12.04
 Славія — Метеор-VIII — 2:0 (Бургер, Чапек)

23.04
 Спарта (Прага) — Кладно — 5:2 (Седлачек-2, Янда-2, А.Гоєр-п — ?)
 ЧАФК — Метеор-VIII — 3:2
 Чехія Карлін — Спарта (Коширже) — 4:1
 Уніон — Спарта (Кладно) — 1:0
 Крочеглави — Метеор Виногради — 2:1

Переможці усіх регіональних ліг

Національний плей-офф 
«Оломоуць» і «Жиденіце» (Брно) не брали участі у фінальному турнірі. «Спарта» автоматично введена до фіналу.

Кваліфікація

Плей офф

Склад чемпіона 
Орієнтовний склад «Спарти» у 1922 році:

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Чехословаччини на rsssf.com 

Чехословаччина
1922